Aldan – un fiume della Siberia orientale
 Aldan – cittadina della Russia che sorge sul fiume omonimo
Aldan – borough statunitense in Pennsylvania
 Altopiano dell'Aldan – un altopiano della Siberia orientale
 Scudo dell'Aldan – uno scudo della Siberia orientale